Gonzalo Yáñez puede referirse a:

Personas  

 Gonzalo Yáñez de Aguilar (m. ca. 1283), noble portugués, primer señor de Aguilar.
 Gonzalo Yáñez de Mendoza, noble del siglo XIV
 Gonzalo Yáñez, músico, cantante y productor uruguayo.

Otros 

 Gonzalo Yáñez (álbum), del cantante Gonzalo Yáñez